Ми Ранчито има више значења:

 Ми Ранчито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ми Ранчито, Чула Виста (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ми Ранчито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ми Ранчито (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ми Ранчито (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ми Ранчито (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ми Ранчито (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ми Ранчито (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ми Ранчито (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ми Ранчито (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ми Ранчито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ми Ранчито (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ми Ранчито (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ми Ранчито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ми Ранчито (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ми Ранчито (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ми Ранчито, Лос Акоста (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ми Ранчито (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ми Ранчито (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ми Ранчито, Рестауранте (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ми Ранчито (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ми Ранчито (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ми Ранчито (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ми Ранчито (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ми Ранчито (Сан Агустин де лас Хунтас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ми Ранчито (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ми Ранчито (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ми Ранчито (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ми Ранчито (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ми Ранчито (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ми Ранчито (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ми Ранчито (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ми Ранчито (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ми Ранчито (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ми Ранчито (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ми Ранчито (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ми Ранчито (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ми Ранчито (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ми Ранчито (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ми Ранчито (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ми Ранчито (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ми Ранчито (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ми Ранчито (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ми Ранчито (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику